Il singolare del torneo di tennis Slovak Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Karol Kučera che ha battuto in finale Sargis Sargsian 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Jan Vacek (primo turno)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Jarkko Nieminen (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller (quarti di finale)

 Vladimir Volčkov (primo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Sargis Sargsian (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2001